Traktor har flere betydninger eller specialiseringer:
 Traktor
 Rangertraktor
 Gravitationstraktor (kilde: Gravity Tractor as Asteroid Mover )